Moder Svea kan syfta på:

 Moder Svea – en nationspersonifikation för Sverige
 Moder Svea (TV-program) –  ett TV-program
 Moder Svea (sång) – en sång av Grymlings

Se även
Svea
Svear
Svea konung
Svealand
Svea rike
Svea hovrätt
Svea livgarde
Sveaborg (olika betydelser)
Sveaplan
Sveaplatsen